Das Benson & Hedges Masters 1996 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1995/96, das vom 4. bis 11. Februar 1996 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 22. Austragung des Masters.

Matthew Stevens gewann das Qualifikationsturnier für das Masters, die Benson & Hedges Championship.
In der Wildcardrunde konnte der Waliser seinen Landsmann Terry Griffiths mit 5:3 besiegen. Im zweiten Match der Wildcardrunde verlor David Roe gegen Andy Hicks mit 2:5. Hicks verlor erst im Halbfinale gegen Ronnie O’Sullivan, Stevens hingegen bereits im Achtelfinale gegen Alan McManus.

Stephen Hendry gewann das Finale gegen Titelverteidiger O’Sullivan mit 10:5. Es war sein sechster Masters-Titel.

Finalrunde

Weblinks

Einzelnachweise 

1996
Snookerveranstaltung 1996
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent